Wyniki Grand Prix Niemiec, dziesiątej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2008.

Wyniki

Sesje treningowe

Kwalifikacje 

|- bgcolor="#EFEFEF"
! Poz.
! Nr
! Kierowca
! Konstruktor
! Q1
! Q2
! Q3
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|1
| align=center|22
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:15.218
| 1:14.603
| 1:15.666
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|2
| align=center|2
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:14.921
| 1:14.747
| 1:15.859
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|3
| align=center|23
|  Heikki Kovalainen
| McLaren-Mercedes
| 1:15.476
| 1:14.855
| 1:16.143
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|4
| align=center|11
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 1:15.560
| 1:15.122
| 1:16.191
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|5
| align=center|5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:15.917
| 1:14.943
| 1:16.385
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|6
| align=center|1
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:15.201
| 1:14.949
| 1:16.389
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|7
| align=center|4
|  Robert Kubica
| BMW Sauber
| 1:15.985
| 1:15.109
| 1:16.521
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|8
| align=center|10
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:15.900
| 1:15.481
| 1:17.014	
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|9
| align=center|15
|  Sebastian Vettel
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:15.532
| 1:15.420
| 1:17.244
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|10
| align=center|9
|  David Coulthard
| Red Bull-Renault
| 1:15.975
| 1:15.338
| 1:17.503
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|11
| align=center|12
|  Timo Glock
| Toyota
| 1:15.560
| 1:15.508
|
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|12
| align=center|3
|  Nick Heidfeld
| BMW Sauber
| 1:15.596
| 1:15.581
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|13
| align=center|7
|  Nico Rosberg
| Williams-Toyota
| 1:15.863
| 1:15.633
|
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|14
| align=center|16
|  Jenson Button
| Honda
| 1:15.993
| 1:15.701
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|15
| align=center|14
|  Sébastien Bourdais
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:15.927
| 1:15.858
|
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|16
| align=center|8
|  Kazuki Nakajima
| Williams-Toyota
| 1:16.083
|
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|17
| align=center|6
|  Nelson Piquet Jr.
| Renault
| 1:16.189
|
|
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|18
| align=center|17
|  Rubens Barrichello
| Honda
| 1:16.246
|
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|19
| align=center|20
|  Adrian Sutil
| Force India-Ferrari
| 1:16.657
|
|
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|20
| align=center|21
|  Giancarlo Fisichella
| Force India-Ferrari
| 1:16.963
|
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
! Poz.
! Nr
! Kierowca
! Konstruktor
! Q1
! Q2
! Q3
|}

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Lista startowa

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|22
| Lewis Hamilton
|1-18, 22-37, 39-50, 60-67
|align="center"|54
|-
|align="center"|6
| Nelson Piquet Jr.
|54-59
|align="center"|6
|-
|align="center"|2
| Felipe Massa
|19-20, 38
|align="center"|3
|-
|align="center"|3
| Nick Heidfeld
|51-53
|align="center"|3
|-
|align="center"|23
| Heikki Kovalainen
|21
|align="center"|1
|-
| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

2008
2008 w Formule 1
2008 w Niemczech